Een samenwerkingsverband binnen de vrijmetselarij: Lithos Confederatie van Loges
 Afkorting van de Franse bank Le Crédit Lyonnais
 Lorentz Casimir Lyceum, een school in Eindhoven